Марсе́ль Десайи́ (, ; ) — французский футболист, защитник и полузащитник оборонительного плана. Выступал за клубы «Олимпик Марсель», «Милан» и «Челси», более 10 лет играл за сборную Франции. В составе сборной он выиграл чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. Посол доброй воли ЮНИСЕФ от Ганы.

Клубная карьера 
Получив при рождении имя Оденке Аббей (), Марсель сменил его после того, как его мать вышла замуж за французского дипломата — тот усыновил всех детей. Он приехал во Францию в 4-летнем возрасте и начал карьеру в «Нанте», подписав первый профессиональный контракт в 1986 году. В 1992 году Десайи перешёл в «Марсель» и на следующий год выиграл с ним Лигу чемпионов УЕФА. В финале французы переиграли итальянский «Милан» — следующий клуб Десайи. В 1994 году Марсель повторил успех уже с новым клубом. Будучи игроком «Милана», он дважды выиграл чемпионат Италии — в 1994 и 1996 годах.

Следующим клубом Десайи стал английский «Челси», где он играл до конца сезона 2003/04. Являлся капитаном с 2001 по 2004 годы.

В 2004 году 36-летний Десайи перешёл в катарский клуб «Аль-Гарафа», где стал капитаном команды. Под руководством французского тренера Брюно Метсю они выиграли чемпионат Катара в 2005 году. Затем Марсель перешёл в клуб «Катар СК», с которым занял второе место. После этого Десайи завершил профессиональную карьеру.

Международная карьера 
Десайи дебютировал в национальной сборной в 1993 году, но игроком основного состава стал только в 1996 году. Он был важным звеном команды, выигравшей чемпионат мира 1998. Двумя годами позже французы завоевали ещё один титул, выиграв чемпионат Европы 2000. По окончании турнира Десайи стал капитаном сборной — прежний капитан, Дидье Дешам завершил карьеру. В 2001 и 2003 сборная Франции выиграла Кубок конфедераций.

В апреле 2003 года Десайи установил рекорд по количеству выступлений за сборную Франции. В этом статусе он и завершил карьеру после чемпионат Европы 2004. Позже его рекорд был побит Лилианом Тюрамом во время чемпионата мира 2006.

Достижения 
Командные

«Марсель»

 Чемпион Дивизиона 1: 1992/93 (позднее клуб был лишён титула)
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1993

«Милан»

 Чемпион Серии А (2): 1993/94, 1995/96
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1994
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1994

«Челси»

 Обладатель Кубка Англии: 2000
 Обладатель Суперкубка Англии: 2000
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1998

«Аль-Гаррафа»

 Чемпион Катара: 2004/05

Сборная Франции
 Чемпион мира: 1998
 Чемпион Европы: 2000
 Обладатель Кубка конфедераций (2): 2001, 2003

Личные
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы (2): 1996, 2000
 Член символической сборной чемпионата мира 1998
 Включён в список ФИФА 100
 Введен в зал славы клуба «Милан»
 Golden Foot: 2017 (в номинации «Легенды футбола»)

Телевидение 
Во время чемпионата мира 2006 Десайи работал аналитиком на Би-би-си. Позднее он освещал для той же компании Кубок Африканских Наций 2008 и Евро-2008.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Марселя Десайи

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Катар СК»
ФИФА 100
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Кавалеры ордена Почётного легиона